Кміти гербу Хоругви
 Кміти гербу Шренява